1990 Голяма награда на Великобритания е 41-вото състезание за Голямата награда на Великобритания и осми кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 15 юли 1990 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания